Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2003 vond plaats van 17 tot en met 23 februari 2003 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Argentijnse Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als vierde geplaatste titelverdedigster, Fabiola Zuluaga uit Colombia, slaagde erin om haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets. Zuluaga wist voor de derde keer het toer­nooi van Bogota op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Suárez speelde samen met Fabiola Zuluaga – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Tina Križan en Tetjana Perebyjnis.

Het als eerste geplaatste duo Katarina Srebotnik en Åsa Svensson won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Tina Križan en Tetjana Perebyjnis in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Sloveense Srebotnik had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zweedse Svensson vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2003
Bogota